Twillert ist der Familienname folgender Personen:

Henk van Twillert (* 1959), niederländischer Saxophonist, Singer-Songwriter und Musikpädagoge
Willem van Twillert (* 1952), niederländischer Organist und Komponist